Sso peut désigner :
 les Sso, une population du Cameroun
 Star Stable Online, un jeu vidéo suédois

Sigle

Suisse 
 le Swiss Space Office, un programme spatial de la Suisse ;
 le Servette Star-Onex, un club de volley-ball suisse ;
 la Société suisse des officiers, une organisation suisse d'officiers.

Divers 
 en informatique, l'authentification unique (ou Single Sign-On en anglais) ;
en entreprise la personne chargée de la sûreté (Special Security Officer en anglais) ;
 le Singapore Symphony Orchestra, un orchestre symphonique fondé en 1979, basé à Singapour ;
 Sun-synchronous orbit (en français  : Orbite héliosynchrone), orbites sur lesquelles sont placés une grande partie des satellites artificiels qui effectuent des observations photographiques en lumière visible de la Terre.